Ніколаєва Анжеліка Володимирівна ( , Дніпро, Україна) - українська актриса театру та кіно. Увійшла в топ-10 кращих танцорів проекту «Танцюють всі, 5 сезон». Стала відомою після зйомок в українській романтичній комедії «Секс і нічого особистого»

Життєпис 
Анжеліка Ніколаєва народилась 1994 року в місті Дніпро. З 5 років займалась танцями та акторською майстерністю у дитячому театрі «Золотий ключик». Брала участь у міжнародних конкурсах з хореографії ( Гран-прі та лауреат перших премій в Чехії, Італії, Франції)  та в конкурсах краси. Здобула титул «Міні міс Україна», «Віце міні-міс Світу». Отримала музичну освіту. З дитинства працює моделлю. Після 9-го класу вступила до Дніпровського театрально-художнього коледжу на акторське відділення. Отримала іменну стипендію Людмили Вершиніної та червоний диплом. Вищу освіту здобула в національному університеті Олесі Гончара на факультеті журналістики. У 2015 році вийшла заміж. Має доньку.

Творчість 

2010-2012 рік - актриса театру пантоміми і драми  «Гамаюн»
З 2013 року - актриса театру пантоміми  «Quasar Pantomime». Гастролювали у 2017 році в Америку.
У 2013 році брала участь у ТБ-проекті «Танцюють всі 5», де потрапила в топ-10 танцорів.
З 2014 року - актриса першої категорії в Дніпровському академічному театрі Драми та Комедії
2014 року - обличчя косметичного бренду натуральної косметики «White mandarin»
З 2016-2018 мала власну танцювальну студію «NikolaevA»
У 2018 році - зіграла головна роль у фільмі «Секс і нічого особистого», реж. О.Ряшина, виробник Star media

Театральні роботи

Фільмографія